Coincy puede referirse a:

 Auguste Henri Cornut de Coincy.

 Coincy, comuna francesa situada en Aisne.
 Coincy, comuna francesa situada en Mosela.